

Monument 
 Fontaine des Carmes (Besançon), fontaine publique de Besançon.
 Fontaine des Carmes (Reims), ancienne fontaine de Reims.
 Fontaine du Marché-aux-Carmes, fontaine du square Gabriel-Pierné à Paris.

Voir aussi